Europamästerskapet i landhockey för herrar 1995 var den sjunde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Dublin på Irland och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.
Todor66.com.  Arkiverad 5 december 2017.

1995
1995 i Irland
Sportåret 1995
Internationella sportevenemang i Irland
Landhockey i Irland
Sportevenemang i Dublin
Dublin under 1900-talet